Richard Kapuš (né le  à Bratislava en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1990, il débute en Extraliga tchécoslovaque avec le HC Slovan Bratislava. Il a remporté six Extraliga slovaque avec cette équipe en 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, et 2008. Il a également évolué en Extraliga tchèque avec le HC Oceláři Třinec, en Elitserien avec le Luleå HF et en Superliga avec l'Avangard Omsk et le Metallourg Novokouznetsk. En 2008, pour sa troisième saison sous les couleurs du Metallourg, la Superliga est remplacée par une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il a représenté la Tchécoslovaquie en sélection jeune puis la Slovaquie en senior.

Trophées et honneurs personnels 
Extraliga
 2000 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 2003 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 40|| 10|| 13|| 23|| 0|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 35|| 10|| 4|| 14|| || || || || || 
|-
| 1994-1995|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 36|| 13|| 20|| 33|| 41|| 9|| 4|| 2|| 6||8 
|-
| 1995-1996|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 47|| 20|| 17|| 37|| 51|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 46|| 20|| 26|| 46|| 46|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 47|| 25|| 27|| 52|| 30|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 49|| 21|| 28|| 49|| 75|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 44|| 9|| 12|| 21|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 52|| 11|| 21|| 32|| 48|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 42|| 19|| 19|| 38|| 81|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Avangard Omsk|| Superliga|| 29|| 2|| 10|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Luleå HF|| Elitserien|| 14|| 4|| 5|| 9|| 2|| 5|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2004-2005|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 52|| 17|| 37|| 54|| 52|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 49|| 8|| 14|| 22|| 44|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2006-2007|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 49|| 9|| 11|| 20|| 34|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2007-2008|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 51|| 15|| 29|| 44|| 58|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Metallourg Novokouznetsk|| KHL|| 38|| 6|| 16|| 22|| 39|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga|| 50|| 8|| 32|| 40|| 36|| 7|| 1|| 0|| 1|| 20
|-
| 2011-2012|| HC Banská Bystrica || Extraliga|| 16|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Berkout Kiev || Vychtcha liga|| 11|| 5|| 6|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1991 ||align="left"| Championnat d'Europe junior ||5||3||0||3||2|| || align="left"| Médaille d'or
|-
| 1993 ||align="left"|Championnat du monde junior ||7||2||2||4||10|| ||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 1999 ||align="left"| Championnat du monde ||6||1||2||3||14||+2||align="left"|Non qualifié pour le tour final
|-
| 2000 ||align="left"| Championnat du monde ||9||1||5||6||0||+1||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2002 ||align="left"| Jeux olympiques ||4||0||1||1||0||-1||align="left"|
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde ||9||3||1||4||0||+3||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2004 ||align="left"| Championnat du monde ||9||0||1||1||6||+1||align="left"|
|-
| 2006 ||align="left"| Jeux olympiques ||6||0||2||2||4||0||align="left"|Défaite en quarts de finale
|-
| 2006 ||align="left"| Championnat du monde||7||3||2||5||4||+2||align="left"|Défaite en quart de finale
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde||7||3||5||8||2||+3||align="left"|Défaite en quart de finale

Références 

Naissance en février 1973
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance à Bratislava
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Luleå HF
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Slovan Bratislava
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica